Ammi pauciradiatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter och Achille Richard. Ammi pauciradiatum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
pauciradiatum